Giffey est un patronyme porté notamment par :

  (1887-1967), membre des services de renseignement britanniques ;
 Franziska Giffey (1978-), femme politique allemande ;
 Niels Giffey (1991-), joueur allemand de basket-ball ;
 René Giffey (1884-1965), dessinateur français.